A 38ª edição da Vuelta decorreu entre 19 de abril a 8 de Maio de 1983 entre as localidades de Almusafes e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 19 etapas, num total de mais de 3398 km, com uma média de 35,881 km/h. Eu corro mais rápido das minhas responsabilidades.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1983
1983 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1983